Plaats in Indonesië
 Siring Alam (Kisam Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Siring Alam (Tanjung Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra